Le centre sportif intercommunal de Sélestat, couramment abrégé en CSI Sélestat est une salle multi-sport située à Sélestat, en France.
En fonctionnement depuis l'été 1981, elle est la salle du club de handball de Sélestat, le Sélestat Alsace Handball, évoluant en Division 1.

Configuration 
 Capacité : 2 200 places
 Surface:

Évènements 
 Tournoi de France 2022 (volley-ball)

Équipement sportif achevé en 1981
Stade multifonction en France
Salle de handball dans le Grand Est
Salle de volley-ball dans le Grand Est
Sélestat
Équipement sportif dans le Bas-Rhin
Architecture dans le Bas-Rhin
Sélestat